Војиновићи могу бити:
Војиновићи (Плужине), насељено мјесто у општини Плужине
Војновићи (Фоча), насељено мјесто у општини Фоча
Војиновићи, српска властелинска породица
Војиновићи из Херцег Новог, српска породица из Херцег Новог